Aéroport de Stockholm peut faire référence à :
 aéroport de Stockholm-Arlanda, l'aéroport international de la Stockholm, le plus grand des quatre ;
 aéroport de Stockholm-Bromma, un aéroport secondaire de Stockholm, situé le plus près de la ville par rapport aux trois autres ;
 aéroport de Stockholm-Skavsta, un aéroport utilisé principalement pour les compagnies à bas coûts, situé à une centaine de kilomètres de la ville ;
 aéroport de Stockholm-Västerås, un aéroport également beaucoup utilisé par les compagnies à bas prix, situé aussi à une centaine de kilomètres.